Gubanowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Gubanowka – wieś w obwodzie kałuskim
 Gubanowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodzie kurskim